Jipsingboertange (dorp)
Jipsingboertange (afwateringswaterschap)
Jipsingboertange (wegwaterschap)